Tifón Halong, puede referirse a:

 Tifón Halong (2002), tifón de categoría 4.
 Tifón Halong (2014), tifón de categoría 5.
 Tifón Halong (2019), tifón de mayor categoría del año en su zona.